Ле-Ам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Ле-Ам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн